Батя — многозначное слово:
 Ба́тя — родитель, отец, разговорное обращение к отцу в русском языке.
 Батя, Рудольф (1927—2017) — чехословацкий хоккейный судья и футбольный функционер.
 Батя, Томаш (1876—1932) — чешский предприниматель.
 Батя — творческий псевдоним Сергея Жарикова, руководителя рок-группы «ДК».
 «Батя» — альбом Александра Маршала 2002 года.
 «Батя» — российский фильм 2021 года.

См. также 
 Батькивщина
 Baťa — фирма по производству обуви, которую основал Томаш Батя.